Hilihoru (Amandraya), een plaats in Indonesië
Hilihoru (Bawolato), een plaats in Indonesië